Rodino (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:
 Rodino (Region Altai), in der Region Altai, Verwaltungssitz des Rajons Rodino
 Rodino (Region Altai, Schipunowo), in der Region Altai, Rajon Schipunowo
 Rodino (Iwanowo), in der Oblast Iwanowo
 Rodino (Kirow), in der Oblast Kirow
 Rodino (Kostroma, Meschewskoi), in der Oblast Kostroma, Rajon Meschewskoi
 Rodino (Kostroma, Parfenjewo), in der Oblast Kostroma, Rajon Parfenjewo
 Rodino (Smolensk), in der Oblast Smolensk
 Rodino (Twer), in der Oblast Twer
 Rodino (Wologda, Ferapontowo), in der Oblast Wologda, Rajon Kirillow, Landgemeinde Ferapontowo
 Rodino (Wologda, Gorizy), in der Oblast Wologda, Rajon Kirillow, Landgemeinde Gorizy
 Rodino (Nenets), Siedlung im Autonomen Kreis der Nenzen

Rodino steht außerdem für:
 Mila Rodino, bulgarische Nationalhymne, siehe Nationalhymne Bulgariens

Rodino ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Wallace Rodino (1909–2005), US-amerikanischer Kongressabgeordneter
 Rodolfo Rodino (* 1937), uruguayischer Radrennfahrer